Il campionato di Serie B maschile di pallacanestro 1973-1974, è stato il 23° organizzato con tale definizione e il nono dall'ultima riforma dei campionati. Era il secondo livello del 52º campionato italiano.

Le trentasei squadre sono divise in tre gironi all'italiana da dodici l'uno. Le prime due di ogni girone accedono a un girone finale per determinare due promozioni nella nuova Serie A1, mentre le ultime due di ogni girone retrocedono in Serie C.

Al termine della stagione, in seguito alla riforma dei campionati, nove squadre vengono ammesse nella nuova Serie A2, in base ad alcuni criteri stabiliti dalla FIP.

Vengono promosse nella massima serie Duco Mestre (per la prima volta) e Scatto IBP Roma  (retrocessa nel 1971-72).

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Girone C

Classifica

Risultati

Girone Finale

Classifica

Risultati

Fonti 
La Provincia (di Cremona); la Gazzetta del Mezzogiorno; la Gazzetta dello Sport edizioni 1973-74

Note 

Pallacanestro nel 1973
Pallacanestro nel 1974
1973-1974